Трофоневротический некроз — некроз, развивающийся вследствие нарушений микроциркуляции и иннервации тканей при заболеваниях центральной или периферической нервной системы, на участках тела, подвергающихся наибольшему давлению. Примером трофоневротического некроза может служить пролежень.

Патогенез 
Возникновение поражений объясняется деафферентацией ткани, которая приводит в действие следующие взаимосвязанные факторы:
раздражение, поступающее с места повреждения нерва в центральную нервную систему;
антидромное проведение;
травматизация органа, утратившего чувствительность;
приобретение тканью антигенных свойств с возникновением аутоаллергических реакций.

См. также 
 Пролежень

Примечания 

Патологическая анатомия
Патологические процессы